

Населені пункти та їхні частини
 Словики — село в гміні Козьмінек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Словики — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Словики — частина міста Олькуш у Олькуському повіті Малопольського воєводства

Примітки